Hoodmorning (No Typo): Candy Coronas — мікстейп американського репера Game, виданий для безкоштовного завантаження 29 липня 2011 р. Гост: DJ Skee. «Drug Test» пізніше потрапила до четвертого студійного альбому The R.E.D. Album (2011), а «She Wanna Have My Baby» — до мікстейпу California Republic (2012).

На «Hoodmorning» як семпл використано «Someone Saved My Life Tonight» у виконанні Елтона Джона. Його також можна почути у композиції Каньє Веста «Good Morning». Наразі реліз має золотий статус на DatPiff (за критеріями сайту), його безкоштовно завантажили понад 114 тис. разів. Виконавчі продюсери: Mars (з 1500 or Nothin) і Uncle Otis. Продюсування мікстейпу: DJ Skee, J-Love. Дизайн: DJ Lito.

Список пісень

Посилання 

Альбоми Game